Засов — многозначное понятие:

 Засов — запорное устройство.
 Засов — село в Радивиловском районе Ровненской области Украины.
 Засов, Анатолий Владимирович (род. 1941) — советский и российский астрофизик, специалист по внегалактической астрономии, лауреат Государственной премии РФ (2003).